Chiesa di Santa Giustina – Arcugnano
 Chiesa di Santa Giustina – Bleggio Superiore
 Chiesa di Santa Giustina – Calaone, frazione di Baone
 Chiesa di Santa Giustina – Canale, frazione di Fontanigorda
 Chiesa di Santa Giustina – Carniglia, frazione di Bedonia
 Chiesa di Santa Giustina – Creto, frazione di Pieve di Bono-Prezzo
 Chiesa di Santa Giustina – Enego
 Chiesa di Santa Giustina – Ferrara
 Chiesa di Santa Giustina – Giavenale, frazione di Schio
 Chiesa di Santa Giustina – Illasi
 Chiesa di Santa Giustina – Limana
 Chiesa di Santa Giustina – Lova, frazione di Campagna Lupia
 Chiesa di Santa Giustina – Milano, nel quartiere Affori
 Chiesa di Santa Giustina – Monselice
 Chiesa di Santa Giustina – Padova
 Chiesa di Santa Giustina – Pernumia
 Chiesa di Santa Giustina – Ravenna
 Chiesa di Santa Giustina – Roana
 Chiesa di Santa Giustina – Rocchetta di Vara
 Chiesa di Santa Giustina – Rovigo (scomparsa)
 Chiesa di Santa Giustina – San Fior di Sotto, frazione di San Fior
 Chiesa di Santa Giustina – Santa Giustina
 Chiesa di Santa Giustina – Santa Giustina, frazione di Bardi
 Chiesa di Santa Giustina – Santa Giustina, frazione di Rimini
 Chiesa di Santa Giustina – Santa Giustina in Colle
 Chiesa di Santa Giustina – Solagna
 Chiesa di Santa Giustina – Stella
 Chiesa di Santa Giustina – Telve
 Chiesa di Santa Giustina – Teolo
 Chiesa di Santa Giustina – Venezia
 Chiesa di Santa Giustina – Villagrande, frazione di Auronzo di Cadore
 Chiesa di Santa Giustina – Vittorio Veneto

 Pieve di Santa Giustina – Palazzolo, frazione di Sona